Лавы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лавы — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Лавы — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Лавы — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Лавы — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Россия 
 Лавы — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Лавы — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Лавы — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Лавы — село в Елецком районе Липецкой области.
 Лавы — деревня в Старицком районе Тверской области.

Украина 
 Лавы — село в Сосницком районе Черниговской области.

См. также 
 Лава (значения)